«Всемирный союз национал-социалистов» (ВСНС; , WUNS) — объединение ряда легально действующих неонацистских движений и организаций, созданное в 1962 году.

Основание 
Движение возникло, когда лидер Американской нацистской партии Джордж Рокуэлл посетил Англию и встретился с главой британского «» , и они договорились работать над развитием международных связей между движениями. Результатом стала Котсуолдская декларация 1962 года, которую подписали неонацисты из США, Великобритании, Франции (Савитри Деви), Западной Германии (Бруно Людтке) и других стран.

Организации 

В Канаде группу представляла Канадская нацистская партия, лидер которой  был главой ВСНС в стране. По словам Джона Гэррити, осведомителя, внедрившегося в партию, вербовка в неё поддерживалась лидером Американской нацистской партии Джорджем Линкольном Рокуэллом. Согласно Гэррити, Рокуэлл отправил Канадской нацистской партии список почти трёхсот жителей Онтарио, которые имели связи с Американской нацистской партией. ВСНС действовал в Южной Америке через «Чилийскую национал-социалистическую партию», группу, созданную в Чили бывшим штандартенфюрером 1-й танковой дивизии СС Францем Пфайффером. В Дании ВСНС  был представлен Национал-социалистической рабочей партией Дании, крупной группой старого довоенного движения, связанной со Свеном Саликатом, близким последователем Рокуэлла. Сохранила независимость, но тесно сотрудничала с ВСНС шведская Северная имперская партия. Бернхард Хаарде (брат будущего премьер-министра Гейра Хаарде) сформировал группу ВСНС в Исландии, насчитывающую около 300 членов.

По состоянию на сентябрь 2012 года к числу официально зарегистрированных членов ВСНС принадлежали 44 организации. Большая их часть обладала собственными сетевыми ресурсами и прессой. Из них по одной организации было в странах: Бельгия, Болгария, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гватемала, Греция, Иран, Канада, Коста-Рика, Норвегия, Сербия, Финляндия, Франция, Япония; по две в странах: Великобритания, Испания, Италия, Мексика, Перу, США, Украина, Швеция; три в Румынии, четыре в Чили, шесть в России («Национальное сопротивление», Национал-социалистическое движение «Русский дивизион», Всероссийское общественное патриотическое движение «Русское национальное единство» (РНЕ), Национал-социалистическое движение «Славянский союз», запрещённое по решению суда в июне 2010 года, и др.

Примечания

Литература 
 
  (на Google Books).
 
 

Неонацизм
Нацизм
Неофашизм